Ferdinand I. Veliký (po 1016 – 27. prosince 1065) byl zakladatelem kastilského království. Narodil se jako druhorozený syn krále Navarry Sancha III. a Munii Kastilské. V roce 1029 se stal po svém strýci kastilským hrabětem, po porážce svého švagra roku 1037 leonským králem a od roku 1056 prvním samozvaným císařem Hispánie a založil tak tradici, na kterou navázali jeho nástupci.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Jiménezové
Hrabata kastilská
Kastilští králové
Galicijští králové
Leónští králové
Katoličtí panovníci
Pohřbení v bazilice sv. Isidora v Leónu
Narození v 11. století
Úmrtí 27. prosince
Úmrtí v roce 1065
Muži
Úmrtí 24. června